Анташ () — португальська власна назва.

Топоніми

Анташ (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Анташ (Ешпозенде) — парафія.
 Анташ (Пеналва-ду-Каштелу) — парафія.
 Анташ (Пенедону) — парафія.